

lokalizacje

Niemcy 
 Haar – dzielnica Pocking
 Haar – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Monachium

Osoby 
 Alfréd Haar – węgierski matematyk
 Ingo Haar – niemiecki historyk
 Jan Haar – polski malarz
 Leopold Haar – polski grafik